Fjärdgrund kan syfta på följande platser:

Sverige 

 Fjärdgrund, Umeå, en fyr vid Umeå hamn i Västerbotten,

Finland 

 Fjärdgrund, Korpo, Åboland,  (1 ha)
 Fjärdgrund, Kyrkslätt, Nyland,  (1 ha)

Se även
Fjärdgrundet
Fjärdgrunden
Fjärdsgrund
Fjärdsgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar